Ге́нрих Беренга́р, также Ге́нрих VI (; ок. 1137—1150) — старший законный сын короля Германии Конрада III и его второй жены Гертруды Зульцбахской. В марте 1147 года был коронован в качестве соправителя отца.

Биография 
Генрих Беренгар родился приблизительно в 1137 году и был старшим законнорождённым сыном германского короля Конрада III от его брака с Гертрудой Зульцбахской. По отцу мальчик был внуком герцога Швабии Фридриха I и Агнессы фон Вайблинген, которая была дочерью императора Священной Римской империи Генриха IV; по матери — графа Зульцбахского  и . Свои имена Генрих Беренгар получил в честь отца его бабки Агнессы императора Генриха IV и деда по матери графа Зульцбахского. Имя Генрих VI, под которым он иногда упоминается в источниках, использовалось бы Генрихом Беренгаром, если бы он дожил до единоличного правления.

В 1139 году Генрих Беренгар был обручён с Софией Венгерской, старшей дочерью короля Белы II и Илоны Сербской. София, которая была на несколько лет старше своего жениха, прибыла к германскому двору, где должна была изучать язык и придворный этикет. Однако отношения между Германией и Венгрией начали охлаждаться после смерти отца девочки в 1141 году; помолвка была разорвана, но София продолжала жить в германском монастыре в Адмонте, куда была помещена вскоре после приезда несостоявшимся свёкром. Она послала несколько писем своему брату королю Гезе II, после чего получила разрешение насовсем остаться в монастыре. Решение девочки было одобрено и королём Конрадом III.

13 марта 1147 года в Регенсбурге перед отбытием в крестовый поход Конрад III при поддержке знати назвал десятилетнего Генриха Беренгара своим соправителем. 30 марта, в четвёртое воскресенье Великого поста, Генрих Беренгар был помазан и коронован в Ахенском соборе. Во время отсутствия отца, отправившегося в крестовый поход, мальчик был помещён под опеку и регентство могущественного аббата Вибальда из Ставло и нотариуса Генриха фон Визенбаха; последний за свою службу Генриху Беренгару был возведён в ранг магистра (или протонотариуса). Девять писем (восемь в полном объёме), написанные самим Генрихом Беренгаром или ему в период его правления в отсутствие отца, сохранились до наших дней.

8 февраля 1150 года молодой Генрих Беренгар разгромил в  Вельфа VI и его сына Вельфа VII. В начале 1150 года Вельфы, старший из которых некогда участвовал в крестовом походе вместе с отцом Генриха Беренгара, стали совершать набеги на владения династии Гогенштауфенов в герцогстве Швабия. Конрад отправил Генриха Беренгара с несколькими сотнями мужчин перехватить их. Разведчики Генриха Беренгара обнаружили Вельфов в королевском замке Флохберг близ Нёрдлингена, когда те отступали из Швабии, и окружили их. Когда подоспела остальная часть королевской армии, меньшее по численности войско Вельфов было разгромлено. Только наступление ночи позволило некоторым воинам, в том числе и самим Вельфам, бежать. Военная доблесть молодого правителя была подчёркнута в письмах, сообщавших о победе и написанных в Вюрцбурге 16—20 апреля 1150 года к византийской императорской чете Мануилу I Комнину и Ирине, тётке Генриха Беренгара по матери, известной до брака под именем Берты Зульцбахской.

Генриха Беренгара подготавливали к тому, что он станет единоличным правителем после смерти отца, однако он умер в 1150 году в возрасте тринадцати лет и, вероятно, был похоронен в монастыре Лорха — «домашнем» монастыре Гогенштауфенов.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1130-е годы
Гогенштауфены
Римские короли
Правители Европы XII века
Члены монархических домов, умершие в детстве
Наследники, не вступившие на престол (Священная Римская империя)